Attiret est le patronyme de plusieurs personnalités:
 Antoine-Louis Attiret (1713-1783), avocat au parlement de Dole, architecte, cousin de Jean-Denis Attiret et de Claude-François Attiret.
 Claude-André Attiret (1751-1813), architecte à Dole et Besançon, fils d'Antoine-Louis Attiret.
 Claude-François Attiret (1728-1804), sculpteur. Cousin de Jean-Denis.
 Claude-François-Marie Attiret (1750-1823), architecte de la ville de Riom, fils d'Antoine-Louis Attiret.
 Jean-Denis Attiret (1702-1768), frère jésuite, peintre et missionnaire en Chine.